Schenkl ist der Familienname folgender Personen:

 Assumpta Schenkl (1924–2009), deutsche Zisterzienserin und Äbtissin
 Heinrich Schenkl (1859–1919), österreichischer klassischer Philologe
 Karl Schenkl (1827–1900), österreichischer klassischer Philologe
 Maurus von Schenkl (1749–1816), deutscher Benediktinerpater, Theologe und Bibliothekar

Siehe auch:
 Schenkel